Vampire is de Engelse benaming voor een vampier.

Vampire kan verder verwijzen naar:

 Vampire (1979), een televisiefilm uit 1979.
 Vampire (2011), een film uit 2011
 Vampire, een voormalige achtbaan in Six Flags Kentucky Kingdom, tegenwoordig bekend als Flashback in Six Flags New England.
 Vampire (Walibi Belgium), een achtbaan in Walibi Belgium.
 Vampire (band), een punkband
 Vampire (computerspel), computerspel van Codemasters en Dinamic Software
 Vampires (computerspel), computerspel van Zynga
 The Vampyre, een kort verhaal uit 1819 van John William Polidori